Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2022 vond plaats van maan­dag 9 tot en met zondag 15 mei 2022 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 79e editie van het vrouwen­toernooi, onder­deel van het tennistoernooi van Rome 2022. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 19 speelsters uit de top 20 deel.

Titelverdedigster Iga Świątek uit Polen was het eerste reekshoofd. Zij kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde en slaagde er vervolgens in om haar titel te prolongeren. In de finale ver­sloeg zij de als negende geplaatste Tunesische Ons Jabeur in twee sets. Świątek wist voor de tweede keer het toer­nooi van Rome op haar naam te schrij­ven. Het was haar achtste WTA-titel, de vijfde van dat jaar. Zij won € 332.260 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Sharon Fichman en Giuliana Olmos had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Olmos speelde samen met Gabriela Dabrowski, met wie zij het tweede reeks­hoofd vormde.

Het eerste reekshoofd, Storm Sanders en Zhang Shuai, bereikte de kwartfinale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Veronika Koedermetova en Anastasija Pavljoetsjenkova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Gabriela Dabrowski en Giuliana Olmos in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Koedermetova had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Pavljoetsjenkova vijf.

De Belgische Kirsten Flipkens en Sara Sorribes Tormo uit Spanje verloren hun openings­partij.

De Nederlandse Demi Schuurs speelde samen met Desirae Krawczyk (VS) met wie zij als derde geplaatst was. Zij bereikten de halve finale, die zij verloren van de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Rome 2022
Rome